Die Trofeo Kimbo 2010 war ein Tennisturnier, das vom 27. September bis 3. Oktober 2010 in Neapel stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 149 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 148 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 144 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Neapel